Муратбаево — название населённых пунктов в Казахстане:

 Муратбаево — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Муратбаево — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Муратбаево — прежнее название села Дархан в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Муратбаево — прежнее название (позже Ворошилово) села Жанадауир в Сарыагашском районе Туркестанской области.